Колофон — давньогрецький іонічний поліс
 Колофон — прикінцева назва твору в давніх риториках, інкунабулах, стародруках